Josef Augusta ist der Name folgender Personen:

* Josef Augusta (Paläontologe) (1903–1968), tschechischer Paläontologe
 Josef Augusta (Eishockeyspieler) (1946–2017), tschechischer Eishockeytrainer und -spieler